Сезон 1911/12 стал для «Манчестер Юнайтед» 20-м сезоном в Футбольной лиге.  «Юнайтед» завершил сезон на 13-м месте в Первом дивизионе, а в Кубке Англии добрался до четвёртого раунда, проиграв в переигровке «Блэкберн Роверс».

Обзор участия в турнирах

Суперкубок Англии

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Трансферы

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1911/12 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1911-1912
Манчестер Юнайтед